Michal Řepík (né le  à Vlašim en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il évolue pour les Panthers de la Floride de la LNH et pour les Americans de Rochester de la LAH.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2005-2006 || Giants de Vancouver || LHOu ||69 ||24 ||28 ||52 ||55 ||14 ||3 ||3 ||6 ||19
|-
|2006-2007 || Giants de Vancouver || LHOu ||56 ||24 ||31 ||55 ||56 ||22 ||10 ||16 ||26 ||24
|-
|2007-2008 || Giants de Vancouver || LHOu ||51 ||27 ||34 ||61 ||62 ||10 ||5 ||6 ||11 ||18
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||75 ||19 ||30 ||49 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Panthers de la Floride || LNH ||5 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH||60 ||22 ||31 ||53 ||57 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-   
|2009-2010 || Panthers de la Floride || LNH  ||19 || 3 || 2 || 5 || 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester ||LAH || 53|| 11|| 34|| 45|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Panthers de la Floride ||LNH || 31|| 2|| 6|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Panthers de la Floride ||LNH || 17|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio ||LAH || 55|| 14|| 21|| 35|| 51|| 4|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 47|| 4|| 6|| 10|| 32|| 4|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 51|| 8|| 4|| 12|| 32|| 22|| 4|| 6|| 10|| 22
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 48|| 9|| 22|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| EV Zoug || LNA || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2015-2016|| HC Bili Tygri Liberec || Extraliga tch. || 40 || 18 || 17 || 35 || 32 || 14 || 10 || 4 || 14 || 16
|-
|2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HC Sparta Prague || Extraliga  tch. || 22 || 7 || 9 || 16 || 41 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2017-2018 || HC Slovan Bratislava || KHL || 51|| 12|| 11|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 7 || 3 || 3 || 6 || 6 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2018-2019 || HC Slovan Bratislava || KHL || 42|| 10|| 11|| 21|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 19 || 5 || 4 || 9 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020|| HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 47 || 23 || 14 ||37 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Sparta Prague || Extraliga tch. || 52 || 26 || 27 || 53 ||34 || 11 || 6 || 7 || 13 || 8
|-
| 2021-2022|| HC Sparta Prague || Extraliga tch. ||  || 

| 72|| 9|| 11|| 20|| 36||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Vitiaz
Naissance en décembre 1988
Naissance à Vlašim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en Tchécoslovaquie